est un film japonais réalisé par Hideyuki Kubayashi, sorti en 2004.

Synopsis 
Marino aime Marronnier, sa poupée, et elle aime ses amies. Malheureusement, cette poupée a été fabriquée par un génie complètement fou qui utilise une machine diabolique pour transformer les êtres humains en cire puis utilise cette cire pour fabriquer des poupées. Son assistant, Numai, est encore plus cinglé et est attiré par Marino. Il commence à la traquer et finalement il l'emprisonne ainsi que ses amies. Enfermé dans son repaire souterrain, Numai essaye de les transformer en poupées, mais ses poupées prennent vie et commencent à tuer tout le monde...

Fiche technique 
 Titre : Marronnier
 Titre original : 
 Réalisation : Hideyuki Kubayashi
 Scénario : Hideyuki Kubayashi
 Production : Junji Itō
 Musique : Inconnu
 Photographie : Hideyuki Kubayashi
 Montage : Hideyuki Kubayashi
 Pays d'origine : Japon
 Format : Couleurs - 1,85:1 - Dolby Digital - 35 mm
 Genre : Horreur
 Durée : 79 minutes
 Date de sortie : 2004 (Japon)

Distribution 
 Mayu : Marino Kitawaki
 Hiroto Nakayama : Soichiro Numai
 Yuriko Anjho : Sayoko
 Miyako Cojima : Sakura
 Hime : Kaori
 Haruna Hoshino : Yuri Ichijyo
 Misao Inagaki : Mitsuba Hidaka
 Takanori Kagami : Kagami
 Hideyuki Kobayashi : Kurataro Kitawaki
 Miyako Koga : Mitsuko
 Ochyazukenori : Tadao Iwata

Lien externe 
 

Film d'horreur japonais
Film japonais sorti en 2004
Adaptation d'un manga au cinéma